Xinpu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinpu Qu, härad, Jiangsu, 
 Xinpu (köping), Guizhou, 
 Xinpu, Hubei, ort, 
 Xinpu, Hunan,  ort, 
 Xinpu, Shaanxi, ort, 
 Xinpu, Taishun, ort i Zhejiang, 
 Xinpu, Cixi, ort i Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar